Stopa lombardowa – określa cenę, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych. Kwota kredytu nie może przekroczyć równowartości  wartości papierów wartościowych obciążonych zastawem (tzw. haircut wynosi w tym przypadku  i jest ustalany dla różnych grup papierów wartościowych osobno).

W Polsce stopę kredytu lombardowego określa Rada Polityki Pieniężnej.

Stopa lombardowa była podstawą do określenia maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek – zgodnie z przepisami tzw. ustawy antylichwiarskiej od 20 lutego 2006 roku do 31 grudnia 2015 roku maksymalna wysokość odsetek nie mogła przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej.

Od 1 stycznia 2016 roku odsetki maksymalne określane są w odniesieniu do stopy referencyjnej NBP na podstawie art. 359 Kodeksu cywilnego.

Wysokość stopy lombardowej od 1992 r.

Przypisy

Bibliografia 
 Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański, Barbara Woźniak: System finansowy w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2012, .

Linki zewnętrzne 
 

Lombardowa
Polityka pieniężna